Anthostoma és un gènere de fongs de la família Diatrypaceae.

El gènere fou descrit per Theodor Rudolph Joseph Nitschke i publicat a Pyrenomycetes Germanici 1:1-169 (p. 110)

Referències

Enllaços externs 

 MycoBank 
 Index fungorum 

Xilarials